Le sigle APEC (ou l'acronyme Apec) peut faire référence à :
 Association pour l'emploi des cadres, en France ;
Association pour l'église de Cepoy ;
  ;
 , un groupe politique canadien opposé au bilinguisme ;
 Association des parents d'élèves du Conservatoire ;
 , une éruption pédiatrique non fébrile, probablement d'origine virale.

Notes et références 

Homonymie d'acronyme